Bagaraatan (qui signifie « petit chasseur » en mongol) est un genre de dinosaures théropodes du Crétacé supérieur. Ses fossiles ont été trouvés dans la Formation de Nemegt en Mongolie. La taille de Bagaraatan est estimée à environ 3 à  de long.

L'espèce type, , a été décrite par Halszka Osmólska en 1996. Le squelette post-crânien () ressemble à celui d'un oiseau, tandis que le crâne présente des caractéristiques de plusieurs groupes différents de théropodes.

Classification 
Thomas Holtz a classé Bagaraatan comme un genre basal de la super-famille des Tyrannosauroidea, tandis que Rodolfo Coria l'a identifié comme un troodontidé, et Oliver Rauhut l'a placé dans le groupe Maniraptora. Mark Loewen et ses collègues ont classé Bagaraatan parmi les Tyrannosauroidea basaux, en accord avec l'analyse de Holtz. Le cladogramme suivant est issu de l'analyse phylogénétique de Loewen et ses collègues.

Annexes

Article connexe 

 Liste de dinosaures

Références taxinomiques

Notes et références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Asie
Tyrannosauroidea
Taxon fossile décrit en 1996